Ludwig II., Großherzog von Baden (* 15. August 1824 in Karlsruhe; † 22. Januar 1858 ebenda) war von 1852 bis 1856 Großherzog des Großherzogtums Baden. Für ihn regierte sein jüngerer Bruder Friedrich als Regent.

Familie 
Großherzog Ludwig II. war der Sohn von Leopold, Großherzog von Baden (1790–1852) und Sophie Wilhelmine von Holstein-Gottorp, Prinzessin von Schweden (1801–1865). Er war der Enkel des Karl Friedrich (1728–1811) und Luise Karoline Geyer von Geyersberg, Reichsgräfin von Hochberg (1768–1820).

Leben 
Großherzog Ludwig II. wurde am 15. August 1824 geboren. Zusammen mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Friedrich erhielt er eine höchst moderne Erziehung. Reisen nach Oberitalien und in die Niederlande brachten Abwechslung in den Alltag der Geschwister. Vom Dezember 1842 bis zum Mai 1843 lernten Ludwig und Friedrich in Wien die wichtigsten Männer der Metropole des Habsburgerreichs kennen; begeistert sogen sie das pulsierende großstädtische Leben in sich auf. Getrübt wurde der Wien-Aufenthalt allerdings von einer schweren Erkrankung Friedrichs. Ludwig studierte später zeitweise an der Universität Heidelberg.

Ludwig war als Prinz des Hauses Baden von 1842 bis 1852 Mitglied der Ersten Kammer der Badischen Ständeversammlung, nahm jedoch nur 1842 und 1846 persönlich an den Sitzungen teil. Im März 1852 wurde Ludwig wegen einer „nicht heilbaren Geisteskrankheit“ für regierungsunfähig erklärt. Er erhielt am 24. April 1852 den Titel eines Großherzogs von Baden, musste die Amtsgeschäfte aber seinem Bruder Friedrich überlassen, der 1856 – schon vor dem Tod Ludwigs – auch den Titel des Großherzogs annahm.

Ludwig II. von Baden war Ehrenbürger der Stadt Karlsruhe. Er starb im Alter von 33 Jahren. Großherzog Friedrich I. schrieb nach dem Tod seines Bruders: .

Vorfahren

Literatur 
 Uwe A. Oster: Die Großherzöge von Baden (1806–1918). Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 2007, ISBN 3-7917-2084-8.
 Hermann Oncken: Großherzog Friedrich I. von Baden und die deutsche Politik von 1854–1871: Briefwechsel, Denkschriften, Tagebücher. 2 Bände. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1927.
 Lothar Machtan: Prinz Max von Baden. Der letzte Kanzler des Kaisers. Eine Biografie. Suhrkamp, Berlin 2013, ISBN 978-3-518-42407-0, S. 35.

Weblinks

Einzelnachweise 

Leopold (Baden)
Großherzog (Baden)
Familienmitglied des Hauses Baden (Linie Durlach)
Mitglied der Ersten Kammer der Badischen Ständeversammlung
Ehrenbürger von Karlsruhe
Deutscher
Träger des Leopoldsordens (Großkreuz)
Ritter des St. Georg-Ordens (Hannover)
Geboren 1824
Gestorben 1858
Mann